Юданов (Юданова) - фамилия:

 Юданов, Андрей Юрьевич (род. 1952) — советский и российский ученый.
 Юданов, Феодосий Вавилович (1915—1985) — Герой Социалистического Труда.
Юданов Александр Викторович (род. 1961) -- российский художник, писатель, поэт.

 Юданова, Елена Николаевна (род. 1957) — российская актриса, певица, композитор.

См. также 
 Юдановка
 Юнанов